

Francia 
 Canet – dipartimento dell'Aude
 Canet – dipartimento dell'Hérault
 Canet-de-Salars – dipartimento dell'Aveyron
 Canet-en-Roussillon – dipartimento dei Pirenei Orientali

Spagna 
 Canet d'Adri – provincia di Girona
 Canet d'En Berenguer – provincia di Valencia
 Canet de Mar – provincia di Barcellona
 Canet lo Roig – provincia di Castellón